Jugoslavien deltog i de olympiska sommarspelen 2000 med en trupp bestående av 111 deltagare och de tog totalt tre medaljer.

Detta var sista gången som Jugoslavien deltog i de olympiska spelen under namnet Jugoslavien. Fyra år senare i Aten deltog landet under det nya namnet Serbien och Montenegro och vid spelen 2008 i Peking hade landet helt upplösts och Serbien respektive Montenegro deltog var för sig.

Medaljer

Guld
 Volleybollandslaget herrar (Vladimir Batez, Slobodan Boškan, Andrija Gerić, Nikola Grbić, Vladimir Grbić, Slobodan Kovač, Đula Mešter, Vasa Mijić, Ivan Miljković, Veljko Petković, Goran Vujević och Igor Vušurović)

Silver
 Jasna Šekarić - Skytte, 10 m luftpistol

Brons
 Vattenpololandslaget herrar (Aleksandar Ćirić, Danilo Ikodinović, Viktor Jelenić, Nikola Kuljača, Aleksandar Šapić, Dejan Savić, Aleksandar Šoštar, Petar Trbojević, Veljko Uskoković, Jugoslav Vasović, Vladimir Vujasinović, Nenad Vukanić och Predrag Zimonjić)

Basket

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Bordtennis

Herrsingel
 Slobodan Grujić

Herrdubbel
 Slobodan Grujić och Ilija Lupulesku

Boxning

Weltervikt
Geard Ajetović
Omgång 1 – Förlorade mot Parkpoom Jangphonak från Thailand (→ gick inte vidare)

Friidrott

Herrarnas 1 500 meter
Darko Radomirović
 Omgång 1 – 03:43.57 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas 400 meter häck
Siniša Peša
 Omgång 1 – 52.14 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas 4 x 100 meter stafett
Predrag Momirović, Milan Petaković, Miloš Sakić, Slobodan Spasić
 Omgång 1 – 39.99 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas 4 x 400 meter stafett
Marko Janković, Siniša Peša, Branislav Stojanović, Slaviša Vranes
 Omgång 1 – 03:07.41 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas kulstötning
Dragan Perić
 Kval – 19.49m (→ gick inte vidare) 

Herrarnas längdhopp
Danial Jahić
 Kval – 7.85 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas tresteg
Zoran Đurđević
 Kval – 16.31 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas höjdhopp
Dragutin Topić
 Kval – 2.20 (→ gick inte vidare) 
Stevan Zorić
 Kval – 2.15 (→ gick inte vidare) 

Herrarnas 50 kilometer gång
Aleksandar Raković
 Final – 3:49:16 (→ 11:e plats) 

Damernas 100 meter
Vukosava Đapić
 Omgång 1 – 12.12 (→ gick inte vidare) 

Damernas 200 meter
Mila Savić
 Omgång 1 – 24.12 (→ gick inte vidare) 

Damernas 5 000 meter
Olivera Jevtić
 Omgång 1 – 15:11.25 (→ gick inte vidare) 
Sonja Stolić
 Omgång 1 – 15:38.96 (→ gick inte vidare) 

Damernas 10 000 meter
Olivera Jevtić
 Omgång 1 – 32:06.54
 Final – 31:29.65 (→ 11:e plats) 

Damernas 4 x 100 meter stafett
Vukosava Đapić, Biljana Mitrović, Elvira Pancić, Mila Savić
 Omgång 1 – 45.02 (→ gick inte vidare) 

Damernas 4 x 400 meter stafett
Vukosava Đapić, Tatjana Lojanica, Mila Savić, Jelena Stanisavljević
 Omgång 1 –03:37.99 (→ gick inte vidare) 

Damernas tresteg
Marija Martinović
 Kval – 13.49 (→ gick inte vidare)

Fäktning

Damernas värja
 Tamara Savić-Šotra

Handboll

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Judo

Damernas tungvikt (+78 kg)
 Mara Kovačević

Kanotsport

Sprint
Herrar
Herrarnas K-1 500 m
Ognjen Filipović
 Kvalheat – 01:43,097
 Semifinal – 01:43,434 (→ gick inte vidare)

Herrarnas K-4 1000 m
Igor Kovacić, Jozef Soti, Saša Vujanić, Dragan Zorić
 Kvalheat – 03:04,432
 Semifinal – 03:02,713
 Final – 03:02,316 (→ 9:e plats)

Damer
Damernas K-1 500 m
Nataša Janić
 Kvalheat – 01:54,395
 Semifinal – 01:55,482
 Final – 02:16,506 (→ 4:e plats)

Rodd

Herrarnas tvåa utan styrman
 Nikola Stojić och Đorđe Visacki
Heat: 6:42,62 (1:a i heat 2, avancerade till semifinal A/B)
Semifinal A/B: 6:43,23 (2:a i semifinal A/B, avancerade till final A)
Final A: 6:38,70 (5:a totalt)

Herrarnas fyra utan styrman
 Filip Filipić, Boban Ranković, Ivan Smiljanić och Mladen Stegić
Heat: 6:16,46 (5:a i heat 1, avancerade till återkval)
 Återkval: 6:09,69 (1:a i återkval, avancerade till semifinal A/B)
Semifinal A/B: 6:08,82 (5:a i semifinal A/B, avancerade till final B)
 Final B: 6:01,29 (2:a i final B, 8:a totalt)

Tennis

Herrdubbel
 Dušan Vemić och Nenad Zimonjić 
 Första omgången — förlorade mot Arnaud Clément och Nicolas Escudé 3-6, 3-6

Referenser 

2000 i Jugoslavien
Nationer i olympiska sommarspelen 2000
2000